Miejscowości w USA:
 Surfside Beach – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Horry
 Surfside Beach – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brazoria